Acht Zaligheden (Bijbel), acht uitspraken van Jezus.
 Acht Zaligheden (streek), acht dorpen in Noord-Brabant.
 Acht Zaligheden (restaurant), een restaurant uit Eersel